Самушкино:
 Самушкино — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Самушкино — деревня Аликовского района, входит в Яндобинское сельское поселение Аликовского района Чувашии.